План Либертадор има више значења:

 План Либертадор, Ел Соконостле (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 План Либертадор, Ел Кемадо (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику